Ладыгины (Лодыгины) — древний дворянский род, из московских бояр.  

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (декабрь 1685) для внесения рода в Бархатную книгу было предоставлено две родословные росписи: Иваном и Фёдором Лодыгинами.

Род разделился на две ветви, внесённые в VI часть родословной книги Тамбовской и Тверской губерний Российской империи. Ещё одна ветвь Лодыгиных сменила фамилию на Коновницыных.

Происхождение и история рода 
Род происходит от боярина Андрея Ивановича Кобылы, который имел сына, боярина Семёна Андреевича по прозванию Жеребец и внука Григория Семёновича, прозванный Лодыга, родоначальник Ладыгиных.

Пётр Андреевич воевода в Литовском (1515) и последующих походах. Василий Семёнович Ладыгин, по прозванию Шарап, отправлен послом Василия Иоанновича к Папе римскому в Ватикан (1526). Артемий Васильевич воевода в Воронеже (1616—1619), его брат Гавриил — воевода в Перми (1617—1619) и Галиче (1624—1627).

Описание герба 
Посередине золотого щита, в красном поле, окружённом лавровым венком, изображена золотая корона, то есть герб древних владетелей прусских, и под оной два серебряных креста, означенных перпендикулярно.

Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской на нём короной, на поверхности которой изображен дуб и по сторонам оного две шестиугольные серебряные звезды. Намёт на щите золотой, подложен красным. Щитодержатели: два льва с золотыми лбами, имеющие во рту лавровую и масляную ветви, а в лапах скипетр и державу. Герб рода Лодыгиных (Ладыгиных) внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 13.

Известные представители 
 Лодыгин Данила Иванович — стольник (1627—1640), воевода в Себеже (1612), Перми (1617—1619), Галиче (1627), Темникове (1629—1630).
 Лодыгин Иван Васильевич — воевода в Ярославле (1614—1616).
 Лодыгин Артемий Васильевич — воевода в Воронеже (1616—1619), московский дворянин (1627—1629).
 Лодыгин Гаврила Васильевич — московский дворянин (1627—1629).
 Лодыгин Дмитрий Васильевич — московский дворянин (1627—1629), воевода в Ярославле (1629—1630) († 1634).
 Лодыгины: Фёдор Иванович, Степан Ефремович, Семён Яковлевич, Максим Михайлович, Михаил и Иван Фёдоровичи — московские дворяне (1627—1658).
 Лодыгины: Увар Гаврилович, Тимофей Дмитриевич, Кондратий Гаврилович и Дмитрий Иванович — стольники (1627—1640).
 Лодыгин Иван Артемьевич — стольник патриарха Филарета (1627—1629), стольник (1636—1640).
 Лодыгин Павел Иванович — патриарший стольник (1627—1629). московский дворянин (1636—1677).
 Лодыгин Фёдор — воевода в Алатыре (1631).
 Лодыгин Родион Яковлевич — стольник (1627—1629), московский дворянин (1636—1640), воевода в Переславле-Залесском (1638—1639).
 Лодыгин Михаил Фёдорович — воевода в Суздале (1639), Рыльске (1645).
 Лодыгин Семён Яковлевич — воевода в Белоозере (1642—1643).
 Лодыгин Данила Иванович — стольник, воевода в Нижнем Новгороде (1645—1647).
 Лодыгин Тимофей Дмитриевич — воевода в Тобольске (1649—1652).
 Лодыгин Василий Павлович — стряпчий (1658—1692).
 Лодыгин Иван Иванович — стольник (1627—1680), воевода в Тюмени (1666—1669).
 Лодыгин Афанасий — дьяк (1676).
 Лодыгин Матвей Уварович — стольник, воевода в Таре (1679—1681).
 Лодыгин Иван Васильевич — стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1692).
 Лодыгины: Семён, Иван Меньшой и Иван Павловичи, Иван и Иван Ивановичи, Иван Афанасьевич, Алексей Кондратьевич — московские дворяне (1668—1695).
 Лодыгины: Фёдор Иванович, Степан Максимович, Василий Павлович, Василий Алексеевич, Андрей Матвеевич — стольники (1686—1692).
 Лодыгин Василий Павлович — стольник, воевода в Пскове (1700).

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы